Okręty US Navy o nazwie USS „Minerva”
 USS „Sandusky” (1865) był kanonierką parową. Zaakceptowany w 1866, nigdy nie wszedł do służby. Przemianowany na „Minerva” 15 czerwca 1869 roku, powrócił do nazwy „Sandusky” 10 sierpnia 1869 roku, sprzedany w 1873 roku.
 Drugi USS „Minerva” (SP-425) był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-1919.
 USS LST-374 był okrętem desantowym czołgów. Wszedł do służby w 1943 roku, wycofany ze służby w celu przebudowy na okręt remontowy okrętów desantowych USS „Minerva” (ARL‑47) w 1945. Nie ukończono przebudowy. Sprzedany w 1947 roku.

Minerva